Öxler ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Öxler (1968–2021), deutscher Songwriter und Musikproduzent, siehe König von Mallorca (Lied)
 Wolfgang Öxler (Erwin Öxler; * 1957), deutscher Erzieher, Benediktiner und Erzabt